Урс Бу́хер (; ) — швейцарский кёрлингист на колясках.

В составе сборной Швейцарии участник зимних Паралимпийских игр 2006,  (2002), призёр чемпионатов мира (2004, 2005).

Играл на позиции четвёртого, был скипом команды.

Достижения 
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : золото (2004, 2005), бронза (2006).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Кёрлингисты на колясках